Waldschlößchentunnel oder Waldschlösschentunnel bezeichnet:

 ein Tunnelsystem im Rahmen des Verkehrszugs Waldschlößchenbrücke in Dresden; siehe Waldschlößchenbrücke #Einbindung
 die Planungsalternative, nach der selbiger Verkehrszug als Volltunnel – bis unter der Elbe hindurch – errichtet würde; siehe Dresdner Brückenstreit #Elbtunnel